Braljina je lahko:
 Braljina, Ražanj (Srbija)
 Braljina, Ćićevac (Srbija)